Antillobisium är ett släkte av spindeldjur. Antillobisium ingår i familjen Bochicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Antillobisium